Ladd är ett engelskt släktnamn.

 Alan Ladd, skådespelare
 Andrew Ladd, ishockeyspelare
 Cheryl Ladd, skådespelerska

Engelska efternamn